verschillende Franse gemeenten:
 Craon (Mayenne)
 Craon (Vienne)
 een Franse adellijke familie, zie huis Craon